Cardamine pusilla  puede referirse a la:
descrita por Hochst. y la de Hochst. ex A.Rich. es la Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
descrita por Phil. es Cardamine bonariensis de Juss. ex Pers.
descrita por Schur es Cardamine flexuosa de Withering